

Niemcy 
 Durach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Oberallgäu

Szwajcaria 
 Durach – rzeka

Zobacz też 
 Durrach
 Kempten-Durach